Йоханнес «Ханс» Браун (; 26 октября 1886, Шпальт, Германия — 9 октября 1918, Камбре, Франция) — немецкий легкоатлет, призёр летних Олимпийских игр. Лётчик-истребитель Имперских ВВС.

Биография 
На Играх 1908 в Лондоне Браун участвовал в трёх беговых дисциплинах. Он выиграл серебряную медаль в составе своей сборной в смешанной эстафете, получил бронзовую награду на дистанции 800 м, и остановился на полуфинале на 1500 м.

На следующей Олимпиаде 1912 в Стокгольме Браун получил ещё одну серебряную медаль в беге на 400 м. Также, он стал шестым на дистанции 800 м и вместе со своей командной остановился на полуфинале в эстафете 4х400 м.

С началом Первой мировой войны, Ханс Браун был мобилизован в Королевский Баварский лейб-пехотный полк. Однако, спустя какое-то время он вызвался добровольцем пройти обучение в училище военно-воздушных сил Германской империи, чтобы стать пилотом. В октябре 1916 года получил звание пилота, а также стал летным инструктором и продолжил воевать в составе 34-й истребительной эскадрильи (), находившейся в непосредственном подчинении 1-го Королевского Баварского авиационного батальона.  Погиб утром, в 11 часов  9 октября 1918 года,  в результате выполнения боевой задачи по прикрытию действий германских войск. Операция происходила у бельгийской границе, где находится железнодорожный узел Камбре. Это был немного туманный, но прекрасный осенний день. В этом полете Ханс Браун столкнулся с самолётом своего товарища из истребительной эскадрильи, унтер-офицером Ульмом. Случилось это за три недели до Компьенского перемирия. Место своего последнего упокоения он нашел на германском военном кладбище Владсло в Бельгии, место захоронения: Блок 3, могила 2170.

Примечания

Ссылки 
 Ханс Браун на сайте Sports-Reference.com

Легкоатлеты Германии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1912 года
Погибшие в авиакатастрофах во Франции